Corneta puede referirse a: 

 Corneta, un instrumento musical de viento metal utilizada principalmente en el jazz y en la música clásica, y en bandas militares;
 Corneta china, un instrumento de viento tradicional cubano;
 Corneta natural, un instrumento para llamar a las tropas de guerra a la acción;
 Corneta de posta, un instrumento de viento-metal usada inicialmente para anunciar las salidas y llegadas de los transportes postales y por los postillones en los siglos XVIII y XIX. 

 Zoología
 Fistularia tabacaria, pez.

 Botánica
 El nombre común de la planta Capsicum annuum.
 El nombre común de la planta Pistacia terebinthus.

Varios:
Corneta, estandarte medieval
 Los altavoces, en Venezuela reproductores de sonido
 El claxon, en Venezuela, bocina de los automóviles.
En Chile se considera un término malsonante, ya que se refiere al órgano sexual del hombre.